«Transfer» puede referirse a:

Transporte 
 Intercambiador o su anglicismo transfer, lugar destinado a la intermodalidad entre diferentes medios de transporte de viajeros;
 Transbordo o su anglicismo transfer, modalidad de pago único en el viaje realizado entre diferentes medios de transporte de viajeros;

Cine y televisión 
 Transfer (1966), cortometraje de David Cronenberg;
 Transfer, personaje de la serie de TV: La vuelta al mundo de Willy Fog;

Música 
 Transfer (1990-), banda de rock española.
 The Manhattan Transfer (1972-), banda vocal estadounidense.

Véase también 
 Transferencia, .
 Manhattan Transfer, .